rumian Anthemis – rodzaj roślin z rodziny astrowatych
 także nazwa zwyczajowa roślin z rodzajów: Cota, Chamaemelum i Cladanthus
 Rumian – wieś w Polsce, w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. działdowskim, w gminie Rybno
 Rumian – dawna gromada
 Rumian – nieoficjalna nazwa jeziora Rumiańskiego
 Andrzej Rumian – pseudonim polskiego satyryka